Europamästerskapet i handboll för herrar 1994 var det första Europamästerskapet i handboll för herrar och spelades i Porto och Almada i Portugal mellan den 3 och 12 juni 1994.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Se även 
 Spelartrupperna i mästerskapet

Externa länkar 
EHF, EM-1994

1994 i Portugal
1994
Internationella handbollstävlingar i Portugal
Handbollssäsongen 1993/1994
Sportevenemang i Porto
Porto under 1900-talet